Иоанн Кладас (Иоанн Лампадарий, ) — византийский церковный композитор XIV века. Был  (регентом второго хора) Софийского собора. Написал «Музыкальную грамматику» и ряд песнопений. Об Иоанне с похвалой отзывался .

Дочь Иоанна пошла по стопам отца.

Примечания

Литература 
 Τάκης Καλογερόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής μουσικής, εκδόσεις Γιαλλελή, 2001

Композиторы Византии
Композиторы по алфавиту
Персоналии:Византия
Персоналии по алфавиту